

Railvervoer 

Les Tramways Bruxellois (TB), een voormalige Belgische trammaatschappij
Station Tilburg (Tb), een station in de Nederlandse stad Tilburg
Spoorlijn Trogen - St. Gallen of Trogenerbahn (TB), een spoorlijn in Zwitserland

Overig 
Pocketboek (Duits: Taschenbuch) (TB)
Terabit (Tb), 1000 gigabit
Terabyte (TB), 1000 gigabyte
Terbium (Tb), een scheikundig element
Tuberculose (tb), een ziekte
Trögers base, een chemische verbinding
Tb (gen), een gen in de bananenvlieg
Travel Bug, een traceerbaar plaatje bij geocaching